Stawy w Polsce:
 Wysoki Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Stary Brus
 Wysoki Staw – staw w woj. zachodniopomorskim, na terenie Szczecina

Przypisy